W Wielkiej Brytanii:
 Skelton – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Skelton – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Skelton (Redcar and Cleveland) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Skelton (Richmondshire) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Skelton (York) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Skelton on Ure – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
Gminy w USA:
 Skelton (ang. Skelton Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Warrick
 Skelton (ang. Skelton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Carlton
Osoby:
 John Skelton – angielski poeta
 Matt Skelton – brytyjski kick-boxer i bokser
 Roy Skelton – angielski aktor